Вбивця (фільм, 2015)